Docodesmiella är ett släkte av mångfotingar. Docodesmiella ingår i familjen Chytodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Docodesmiella